Богоро́дицкое — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Пореченской волости.

География 
Расположена в центре района в 6 км к северо-западу от бывшего волостного центра Купуй и в 15 км к югу от райцентра Великие Луки.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 57 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Купуйской волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Купуйская волость

Населённые пункты Великолукского района